Anacoco, un village de la paroisse de Vernon ;

 - 
 Anacoco, une île du río Cuyuní, disputée entre le Venezuela et le Guyana.